Порт-Судан (, ) — город-порт на Красном море, расположен на северо-востоке Судана, административный центр ви­лайи (штата) Крас­ное Мо­ре, второй по размеру город Судана после агломерации Хартума, а также единственный морской порт этого государства. Через Порт-Судан проходит большая часть экспорта страны: хлопок, живой скот, шерсть и кожа, гуммиарабик. В городе есть международный аэропорт.

История 
Город был основан британскими вла­стя­ми в 1905 году как новый глу­бо­ко­вод­ный порт вме­сто древнего города Суакин, рас­по­ло­жен­но­го юж­нее, гавань которого заросла кораллами.

В 1906 году было открыто железнодорожное сообщение по ли­нии Порт-Су­дан — Ат­ба­ра.

Окраины современного Порт-Судана незаконно застраиваются поселениями беженцев.

Географическое положение и коммуникации 
Порт-Судан расположен на западном побережье Красного моря на прибрежной низменности. Высота центра НП составляет 62 метра над уровнем моря.

Порт-Судан — это крупный транспортно-логистический узел. Город является на­чаль­ным пунктом железнодорожной ли­нии Порт-Су­дан — Хайя — Ат­ба­ра — Хар­тум. От Порт-Судана на­чи­на­ет­ся ав­то­до­ро­га на юго-за­пад (Суа­кин — Ат­ба­ра — Хар­тум), которая свя­зы­ва­ет го­род с внутренними рай­она­ми стра­ны, а также автодорога на се­ве­ро-за­пад (на Хур­га­ду — Ка­ир, Еги­пет). Через город осуществляются морские и воздушные грузовые и пассажирские перевозки.

Климат 
Для Порт-Судана характерен тропический сухой (пустынный) климат. Средняя температура августа (самого жаркого месяца) +34.5, в феврале снижается до +23.0. Осадки выпадают редко, половина годовой нормы приходится на ноябрь.

Экономика 
Ос­но­вой городской эко­но­ми­ки является об­слу­жи­ва­ние пор­то­во­го хо­зяй­ст­ва. Годовой гру­зо­обо­рот пор­та составляет около 6 млн т (2010), в том числе 439 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ. Вывозит­ся в основном про­дук­ция сельского хозяйства: хло­пок, гум­ми­а­ра­бик, кун­жут, ара­хис, сы­рьё для ко­же­вен­ной промышленности и др. Также экспортируются нефть и неф­те­про­дук­ты, по­сту­па­ющие по неф­те­про­во­ду Хег­лиг — Хар­тум — Порт-Су­дан с ме­сто­ро­ж­де­ний на юге стра­ны и из Южного Су­да­на. Им­портируются ма­шины и обо­ру­до­ва­ние, строй­ма­те­риа­лы и др. В Порт-Судане находятся офи­сы Кор­по­ра­ции морских пор­тов Су­да­на, су­до­ход­ных ком­па­ний, ме­ж­ду­народной ком­па­нии «National Inspection and Sur­vey Office» (про­ве­де­ние экс­пер­ти­зы гру­зов).

Важную роль в экономике города играют работающие пред­при­ятия пи­ще­вой (про­изводство му­ки, кун­жут­но­го мас­ла, пе­ре­ра­бот­ка ры­бы и др.) и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности. Функционируют нефтеперерабатывающие заводы и за­во­ды по вы­пус­ку ас­фаль­то­бе­тон­ных сме­сей. В доках порта производится су­до­ре­монт. Работает тепловая электростанция и станция по оп­рес­не­нию морской во­ды. В кус­тар­ных мас­тер­ских изготавливается су­ве­нир­ная про­дук­ция (изделия из морских ра­ко­вин и др.).

Большое зна­че­ние име­ет оказание административных и де­ло­вых ус­лу­г. Раз­ви­ва­ют­ся ту­ри­стический биз­нес и со­пут­ст­вую­щая ему ин­фра­струк­ту­ра. Основные ви­ды ту­риз­ма — спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный, рек­реа­ци­он­ный (пляж­ный от­дых, дайвинг). Кроме того, Порт-Судан является важ­ным тран­зит­ным пунктом для па­лом­ни­ков в Са­удовскую Ара­вию. Начиная с 2007 года каждый сезон про­во­дит­ся Фес­ти­валь ту­риз­ма и мар­ке­тин­га ви­лайи Крас­ное Мо­ре.

На морском побережье вблизи Порт-Судана производится до­бы­ча морской со­ли, функционируют хо­зяй­ст­ва по раз­ве­де­нию кре­ве­ток.

Образование, культура и спорт 
В Порт-Судане с 1994 года работает Университет вилайи Крас­ное Мо­ре. В его со­ста­ве — Институт морских ис­сле­до­ва­ний, Центр изу­че­ния куль­ту­ры на­ро­да бед­жа. В городе расположена Государственная пуб­лич­ная библиотека.

В городе имеется спор­тив­ная аре­на «Ста­ди­он Порт-Су­дан» на 13 тыс. мест, на ко­то­рой вы­сту­па­ют два ме­ст­ных фут­боль­ных клу­ба.

Демография 
Население города по годам:

Достопримечательности 
В городе сохранились отдельные зда­ния, построенные в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле (в том числе дом гу­бер­на­то­ра, поч­тамт, тор­го­вые ря­ды), ме­четь шей­ха Ала­ма, Боль­шая ме­четь.

Примечания

Литература 
 Густерин П. В. Города Арабского Востока. — М.: Восток—Запад, 2007. — 352 с. — (Энциклопедический справочник). — 2000 экз. — ISBN 978-5-478-00729-4

Ссылки 
 

Города Судана
Порты Африки
Порты Красного моря